Rezerwat przyrody Jelenia Góra – rezerwat przyrody w województwie kujawsko-pomorskim
 Rezerwat przyrody Jelenia Góra – rezerwat przyrody w województwie małopolskim